Servei d'Investigació Prehistòrica
 Session Initiation Protocol, protocol de veu per IP
 Targeta sanitària SIP i número SIP, elements del Sistema d'Informació Poblacional de la Generalitat Valenciana
 Sistema Institucional de Protecció